Николай Феофилактов: Феофилактов, Николай Зотович (род. 1956) — советский легкоатлет, преподаватель.
 Феофилактов, Николай Петрович (1876—1941) — российский художник-график модерна, живописец, иллюстратор.